Wyspa wśród lodów – drugi tom serii komiksowej Thorgal. Jego autorami są Jean Van Hamme (scenariusz) i Grzegorz Rosiński (rysunki). Komiks ukazał się w oryginale francuskim w 1980 roku nakładem wydawnictwa Le Lombard. W języku polskim wydała go w 1989 roku Krajowa Agencja Wydawnicza pod tytułem „Wyspa wśród lodów”. Od roku 1991 album wznawiano pod tytułem „Wyspa lodowych mórz” przez: wydawnictwo Orbita w roku 1991, wydawnictwo Korona w roku 1991 oraz w 2004 roku przez Egmont Polska.

Streszczenie 
Aaricia w dniu swojego ślubu z Thorgalem zostaje niespodziewanie uprowadzona przez tajemniczego osobnika zwanego Panem Trzech Orłów. Thorgal wyrusza ukochanej na ratunek wraz z jej bratem - synem Gandalfa Szalonego - Bjornem Gandalfssonem oraz Jorundem Bykiem i jego ludźmi. Podczas przeprawy przez wzburzone morza dochodzi do buntu trwożnych wikingów, w konsekwencji którego Bjorn z Thorgalem zostają pozostawieni na pastwę losu na małej łodzi. Wkrótce potem Pan Trzech Orłów zleca przeprowadzenie abordażu na statek wikingów, czyniąc z nich jeńców i robotników do swoich kopalń. Tymczasem przypadek rozdziela Thorgala i Bjorna. Thorgal dociera do wybrzeży skutej lodem wyspy i zostaje tam odnaleziony przez tamtejszych mieszkańców - Slugów. Spotyka tam ponownie Bjorna, którego Slugowie również odnaleźli i uratowali. Starszy przywódca Slugów opowiada rozbitkom o „władcach” ciemiężących jego lud od pokoleń. Wspólnie postanawiają wystąpić przeciwko nieznanym siłom ujarzmiającym prawowitych mieszkańców wyspy. Podczas konfrontacji z Panem Trzech Orłów Bjorn zabija porywacza swojej siostry, zostaje przy tym rozszarpany przez podlegające zamaskowanemu „władcy” orły. Po zdjęciu hełmu Pan Trzech Orłów okazuje się być córką Slivii (patrz album „Zdradzona czarodziejka”). Thorgal, wiedziony wewnętrznym głosem, jako jedyny przekracza progi twierdzy „władców” i dociera do sali, w której znajduje Aaricię. Dowiaduje się przy tym, że to Slivia była inicjatorką zwabienia go na wyspę wszelkimi dostępnymi środkami. Miał on bowiem zostać poślubiony jej córce i tym samym przedłużyć ród ludzi z gwiazd. Zdradzona czarodziejka opowiada Thorgalowi historię gwiezdnego pojazdu, którym ich przodkowie przybyli na Ziemię i który teraz stanowił jej pałac. Wyjawia też prawdziwe pochodzenie Thorgala. Władcy odległej planety wysłali ongiś w kierunku Ziemi ekspedycję w poszukiwaniu źródeł energii, jednak awaria przy lądowaniu doprowadziła do rozbicia się gwiezdnego statku. Byli członkowie załogi zapadli na nieznaną śmiercionośną chorobę, co uniemożliwiło przywrócenie pojazdowi dawnej funkcjonalności. Część z nich próbowała wydostać się z wyspy na zbudowanym okręcie, lecz zatonął on w trakcie sztormu. Slivia, znając prawdę o poronieniu jednej z członkiń załogi, zdecydowała się odnaleźć wśród wikingów dziecię gwiazd - Thorgala - jednak została wówczas pochwycona przez Gandalfa Szalonego. Zbuntowani robotnicy przestali ogrzewać gwiezdny pojazd Slivi, który miał pogrążyć się od teraz w wiecznej ciemności. Wiedząc, że jej dni są policzone, a plan przedłużenia gwiezdnego rodu spalił na panewce, Slivia pożegnała Thorgala wierząc w jego inne przeznaczenie. Thorgal wraz z Aaricią, Jorundem Bykiem i pozostałymi, wyzwolonymi wikingami wracają na południe.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna, francuskojęzyczna strona poświęcona serii Thorgal
 Polskojęzyczna strona poświęcona serii Thorgal

Thorgal
Twórczość Grzegorza Rosińskiego
Twórczość Jeana Van Hamme’a